|-
| (49101) 1998 RE76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49102) 1998 RQ76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49103) 1998 RE78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49104) 1998 RC79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49105) 1998 RT79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49106) 1998 SY||1998 SY||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49107) 1998 SG1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49108) 1998 SQ1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 49109 Аґнесрааб (Agnesraab)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| 49110 Kvetafialova||||16 вересня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| (49111) 1998 SE6||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49112) 1998 SF6||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49113) 1998 SK7||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49114) 1998 ST7||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49115) 1998 SL9||||17 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49116) 1998 SX9||||18 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49117) 1998 SC10||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49118) 1998 SL10||||19 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49119) 1998 SX11||||19 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49120) 1998 SJ12||||17 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49121) 1998 SL14||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49122) 1998 SR14||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49123) 1998 SX16||||17 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49124) 1998 SF17||||17 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49125) 1998 SB22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49126) 1998 SF22||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49127) 1998 ST22||||24 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49128) 1998 SD23||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49129) 1998 SW23||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49130) 1998 SQ24||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49131) 1998 SV24||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49132) 1998 SW24||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49133) 1998 SC25||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49134) 1998 SF27||||18 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49135) 1998 SP28||||17 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49136) 1998 SY33||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49137) 1998 SC35||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49138) 1998 SV36||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49139) 1998 SF37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49140) 1998 SU40||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49141) 1998 SM41||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49142) 1998 SQ42||||23 вересня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (49143) 1998 SK43||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49144) 1998 SB46||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49145) 1998 SD46||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49146) 1998 SN48||||27 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49147) 1998 SR48||||27 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49148) 1998 SB49||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49149) 1998 SD49||||24 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (49150) 1998 SO50||||26 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49151) 1998 SM51||||27 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49152) 1998 SQ52||||29 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49153) 1998 ST52||||30 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49154) 1998 SM53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49155) 1998 SZ53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49156) 1998 SN54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49157) 1998 SQ54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49158) 1998 SB55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49159) 1998 SK55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49160) 1998 SW55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49161) 1998 SE56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49162) 1998 SO56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49163) 1998 SQ56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49164) 1998 ST56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49165) 1998 SU56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49166) 1998 SL57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49167) 1998 SP57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49168) 1998 SB58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49169) 1998 SL59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49170) 1998 SN59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49171) 1998 SD60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49172) 1998 SE60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49173) 1998 SQ63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49174) 1998 SA64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49175) 1998 SG65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49176) 1998 SS65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49177) 1998 SU65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49178) 1998 SB67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49179) 1998 SC67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49180) 1998 SE67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49181) 1998 SU67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49182) 1998 SP69||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49183) 1998 SW72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49184) 1998 SW73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49185) 1998 SA74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (49186) 1998 SS75||||20 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49187) 1998 SY75||||18 вересня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (49188) 1998 SZ79||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49189) 1998 SJ80||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49190) 1998 SL81||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49191) 1998 SN85||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49192) 1998 SU89||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49193) 1998 SM91||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49194) 1998 SX95||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49195) 1998 SG102||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49196) 1998 SU103||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49197) 1998 SC104||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49198) 1998 SG107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49199) 1998 SQ107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49200) 1998 SW107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

49100